Oreohelix florida är en snäckart som beskrevs av Henry Augustus Pilsbry 1939. Oreohelix florida ingår i släktet Oreohelix och familjen Oreohelicidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Landlungsnäckor
florida